Yuya Horihata, né le  à Nagoya (préfecture d'Aichi), est un nageur japonais, spécialiste des 4 nages.

Palmarès

Jeux olympiques 
 Jeux olympiques de 2012 à Londres () :
  sur  4 nages

 Championnat du monde Grand bassin Championnats du monde 2011 à Shanghai () :
  Médaille de bronze sur  4 nages

 Jeux asiatiques 
 Jeux asiatiques de 2010 à Guangzhou () :
  Médaille d'or sur  4 nages
  Médaille de bronze sur  4 nages

Liens externes 
  Fiche d'identité de Yuya Horihata sur the-sports.org

Nageur japonais
Naissance en juillet 1990
Nageur de quatre nages
Nageur aux Jeux olympiques d'été de 2012
Naissance à Nagoya